Волчанский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Волчанский сельсовет — в Елецком районе Липецкой области.
 Волчанский сельсовет — в Доволенском районе Новосибирской области.